Malpasso ima više značenja:
 Malpasso, Bergamo
 Malpasso, Bologna
 Malpasso, Palermo
 Malpasso, Torino
 Malpasso, Verona